Лига Леумит 1968/1969 — 17-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1968/1969
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 1968 году
1969 год в Израиле